The Undercover Sessions е EP албум на хевиметъл групата Ill Niño, който е издаден на 7 ноември 2006 г. от Cement Shoes.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали
 Диего Вердуско – китара
 Ару Лъстър – китара
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Даниел Куто – ударни
 Омар Клавихо – клавиши
 Чино Морено – вокали в Zombie Eaters

Песни

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2006 година
EP-та